

Miejscowości

Niemcy 
 Oppenheim – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Stany Zjednoczone 
 Oppenheim – miasto

Osoby 
 Abraham Oppenheim (1804–1878), niemiecki bankowiec
 Alfred Freiherr von Oppenheim (1934–2005), niemiecki bankowiec
 David Oppenheim (1664–1736), rabin z Pragi
 Edith Oppenheim-Jonas (1907−2001), malarka, pisarka, karykaturzystka
 Eduard Freiherr von Oppenheim (1831−1909), bankier
 Edward Phillips Oppenheim (1866–1946), brytyjski pisarz
 Franz Oppenheim (1852–1929), niemiecki chemik i przemysłowiec
 Friedrich Carl von Oppenheim (1900–1978), niemiecki bankowiec i polityk
 Heinrich Bernhard Oppenheim (1819–1880), niemiecki prawnik i filozof
 Hermann Oppenheim (1858–1919), niemiecki neurolog
 Hugo Oppenheim (1847–1921), niemiecki bankowiec
 James Oppenheim (1882–1932), amerykański poeta
 Józef Oppenheim (1887–1946), polski narciarz i taternik
 Konstantin Alexandrowitsch Oppenheim (1872–1970), rosyjski pisarz
 Lassa Oppenheim (1858–1919), niemiecki prawnik
 Otto Georg Oppenheim (1817–1909), prawnik
 Max von Oppenheim (1860–1946), niemiecki dyplomata i archeolog
 Meret Oppenheim (1913–1985), szwajcarska artystka
 Moritz Daniel Oppenheim (1800–1882), niemiecki malarz
 Moriz Oppenheim (1876–1949), austriacko-amerykański lekarz, dermatolog
 Paul Oppenheim (1885–1977), niemiecki chemik, przemysłowiec
 Rudolph Oppenheim (1871–1922), niemiecki prawnik
 Salomon Oppenheim junior (1772–1828), niemiecki bankowiec
 Samuel Oppenheim (1857–1928), astronom

Inne 
 Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA – bank w Kolonii
 Hugo Oppenheim & Sohn – bank w Berlinie

Zobacz też 
 Nierstein-Oppenheim
 Oppenheimer